1792 Reni – asteroide della fascia principale
 Reni – organo escretori dei vertebrati
 Reni – capoluogo del distretto di Reni
 Guido Reni – pittore e incisore italiano del XVII secolo